Viellechner ist der Familienname folgender Personen:

 Lars Viellechner (* 1976), deutscher Rechtswissenschaftler
 Sepp Viellechner (* 1935), deutscher Sänger auf dem Gebiet der volkstümlichen Musik